Congonha (Luxemburgia polyandra), da família Aquifoliaceae, é uma erva medicinal semelhante a erva mate. As espécies mais comuns são: congonha-de-goiaz (Ilex Affinis), congonha-brava (Maytens Communis), congonha-da-áfrica (Psoralea Pinnata) e a congonha-de-bugre (Rudgea viburnoides).

O chá das folhas de Congonha é indicado como anti-inflamatório, diurético e calmante. É uma planta nativa da América, muito popular na região sudeste brasileira.

A palavra “Congõi” (Congonha) de etimologia Tupi quer dizer o que sustenta, o que alimenta.

Era encontrada em regiões próximas as cidades de Congonhas e Congonhinhas, razão pela qual originaram os nomes destas cidades.